Okręty US Navy o nazwie USS  "Georgia":
 Pierwszy  był pancernikiem typu Virginia, brał udział w działaniach I wojny światowej.
 Drugi  był czwartym okrętem podwodnym typu Ohio. Przerobiony na okręt klasy SSGN.

Zobacz też 
 CSS Georgia.

Georgia